Кубок Швейцарії з футболу 2021–2022 — 97-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швейцарії. Титул здобув Лугано.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня 2021

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 вересня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 вересня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня 2021

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 2021

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 лютого 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 лютого 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 лютого 2022

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 квітня 2022

Фінал

Посилання 
 Кубок Швейцарії - офіційний сайт    
 Кубок Швейцарії на soccerway 

2021–2022
Швейцарія
Швейцарія
2021 у швейцарському спорті
2022 у швейцарському спорті